Брас — многозначный термин:

 Брас — снасть бегучего такелажа, рея, служащая для разворота паруса в горизонтальном направлении.

 Персоналии

 Брас, Венсеслау (1868—1966) — бразильский государственный деятель, адвокат и прокурор.
 Брас, Чарльз Лоринг (; 1826—1890) — американский филантроп и писатель.
 Брас ди Авис, Жуан — бразильский кардинал и ватиканский куриальный сановник.
 Брас, Эрнест (1931—2014) — американский военный деятель.
 Брас, Мартине (р.1978) — велогонщица из Нидерландов.
Топонимы
 Брас — коммуна во Франции, департамент Вар.
 Брас-Пирис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.

См. также 
 Брасс (значения)

Примечания